Xã
 Bình Thành (Thoại Sơn), district Thoại Sơn, provincie An Giang
 Bình Thành (Bến Tre), district Giồng Trôm, provincie Bến Tre
 Bình Thành (Bình Định), district Tây Sơn, provincie Bình Định
 Bình Thành (Cà Mau), stad Cà Mau, provincie Cà Mau
 Bình Thành (Lấp Vò), district Lấp Vò, provincie Đồng Tháp
 Bình Thành (Thanh Bình), district Thanh Bình, provincie Đồng Tháp
 Bình Thành (Hậu Giang), district Phụng Hiệp, provincie Hậu Giang
 Bình Thành (Long An), district Đức Huệ, provincie Long An
 Bình Thành (Thái Nguyên), district Định Hóa, provincie Thái Nguyên
 Bình Thành (Thừa Thiên-Huế), district Hương Trà, provincie Thừa Thiên-Huế